Miejscowości w Portoryko:
 Aguas Buenas – miejscowość w gminie Aguas Buenas
Gminy w Portoryko:
 gmina Aguas Buenas (ang. Aguas Buenas Municipio) w Portoryko